Hyndan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hyndan, Ingå, Nyland,

Sverige 

 Hyndan, Norrfjärden, ö i Piteå kommun, Norrbottens län, 

Robotskapade Finlandförgreningar